Aisling Franciosi – attrice irlandese
Gianluca Franciosi – calciatore italiano
Giannina Franciosi – scrittrice italiana
Leo Franciosi – ex tiratore a volo sammarinese
Pietro Franciosi – politico e antifascista sammarinese
Simone Franciosi – calciatore sammarinese
Vincenzo Franciosi – ingegnere e accademico italiano